Landertinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Landertinger (* 1988), österreichischer Biathlet
 Fritz Landertinger (1914–1943), österreichischer Kanute